

Cinema
 Il capitano della legione (Sénéchal le magnifique) – film del 1957 diretto da Jean Boyer

Persone
 Florian Sénéchal (1993) – ciclista su strada francese
 Michel Sénéchal (1927-2018) – tenore francese

Altro
 Sénéchal – casa automobilistica francese